Cellensis ist der Name folgender Personen:

 Petrus Cellensis (dt. Peter von Celle, fr. Pierre de la Celle; * um 1115; † 1183), französischer Abt und Bischof sowie geistlicher Schriftsteller

Siehe auch:
 Missa Cellensis (Mariazellermesse) in C-Dur (Hob. XXII:8) (Autograph: Missa Cellensis Fatta per il Signor Liebe de Kreutzner), achte Messkomposition von Joseph Haydn
 Missa Cellensis in honorem Beatissimae Virginis Mariae (dt.: ‚Mariazeller Messe zu Ehren der seligsten Jungfrau Maria‘; auch Große Mariazeller Messe) in C-Dur (Hob. XXII:5), Messkomposition Joseph Haydns